Alessandro Argoli je lahko:    
 Alessandro Argoli (škof Verolija), italijanski rimskokatoliški škof
 Alessandro Argoli (škof Terracine), italijanski rimskokatoliški škof

Glej tudi 
 Argoli